Prinsendam (schip, 1973), cruiseschip van de HAL uit 1973, vergaan in 1980
 Prinsendam (schip, 1988), cruiseschip van de HAL sinds 2002
 Prinsendam, Appartementencomplex in Overhoeks, Amsterdam